Будаговское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Будагово.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1958 человек, в том числе 939 мужчин и 1019 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Будагово
 Аверьяновка
 Килим
 Ключевой
 Северный Кадуй
 Трактово-Курзан
 Южный Кадуй

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области